Pedro Rodríguez de Campomanes (1723 — 1802), ministre espagnol.
 Florencio Campomanes (1927 — 2010), politicien, joueur et arbitre d'échecs Philippin, ancien président de la FIDE.

Homonymie de patronyme